Shaw (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
Shaw (Galesburg), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Shaw (Mississippi), een plaats in de V.S.
Shaw (Washington D.C.), een buurt in Washington D.C.

Personen met de achternaam Shaw 
Artie Shaw, Amerikaans jazzmusicus
George Bernard Shaw, Iers schrijver
George Shaw, Engels zoöloog
Henry Shaw (1800-1889), Amerikaans botanicus en filantroop, oprichter van de Missouri Botanical Garden
Herbert Kenneth Airy Shaw (1902–1985), Engels botanicus
Irwin Shaw (1913-1984), Amerikaans schrijver en toneelschrijver
Sandie Shaw, Brits zangeres
Sebastian Shaw (acteur), film- en toneelacteur
Doc Shaw, Amerikaanse acteur, zanger en rapper
Luke Shaw, Brits voetballer
Anna Howard Shaw, Amerikaanse dominee en feminist

Rivieren in Australië 
Shaw (rivier in West-Australië)
Shaw (rivier in Victoria)